Niemieckie pułki piechoty:
 146 Pułk Piechoty (1 Mazurski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 146 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP